Literatuur
Merrick, roman van de Amerikaanse schrijfster Anne Rice, vertaald als De Mayfair Heks

Geografie
Merrick (New York), een plaats in Nassau County

Personen met de achternaam Merrick
Bryn Merrick, Brits gitarist van de Engelse band The Damned
Gil Merrick, Engels voetballer
Joseph Merrick, Engelsman die bekendstaat als The Elephant Man
Zack Merrick, bassist van de Amerikaanse band All Time Low